Der Begriff Doppelrumpfboot wird verwendet für
 Katamarane
 Doppelhüllenschiffe, siehe auch Doppelhüllen-Öltanker